Hal
 bevroren ondergrond onder de ontdooide bovenste bodemlaag ("hal in de grond"). In de gematigde zone (waarbinnen Nederland en België liggen) komt dit alleen voor in de winter. Wanneer de ondergrond altijd bevroren is, wordt gesproken van permafrost.
 hal (ruimte), een entreeruimte (voorzaal of vestibule) in een gebouw of huis, waarlangs andere kamers kunnen worden bereikt. 
 hal (architectuur), een grote ruimte gericht op het uitvoeren van activiteiten 
 Hal (naam), een Keltische voornaam
 Hal (Boxtel), een buurtschap nabij Boxtel maar gelegen in de gemeente Boxtel
 Hal (Minderhout), een buurtschap van Minderhout (gemeente Hoogstraten)
 Hal (Frans Hals Museum), een tentoonstellingscomplex
 Hal (Kotem), een voormalig gehucht nabij Kotem (Maasmechelen)
 Markthal, een middeleeuws gebouw voor overdekte goederenmarkten

HAL
 HAL (band), Ierse muziekgroep die indiemuziek maakt
 HAL (software), een abstractielaag
 HAL-methode, hemorroïdale arteriële ligatie, techniek om aambeien te verwijderen
 Hamburg-America Line, Duits bedrijf dat in de 19e en 20e eeuw voer van Hamburg naar Noord-Amerika (nu onderdeel van Hapag-Lloyd)
 Hardware Abstraction Layer, laagste abstractielaag (interfacelaag) tussen de hardware en software
 Holland-Amerika Lijn, oorspronkelijk een Nederlandse scheepvaartlijn tussen Rotterdam en New York, nu een Amerikaanse cruiselijn
 HAL Investments, Nederlandse investeringsmaatschappij opgericht met het geld van de verkoop van de Holland-Amerika Lijn
 Hawaiian Airlines, een luchtvaartmaatschappij aangeduid met de ICAO-code HAL
 Hindustan Aeronautics Limited, een Indiase vliegtuigbouwer
 HAL 9000 (fictief), de computer met kunstmatige intelligentie uit 2001: A Space Odyssey
 HAL-gebied, het gebied tussen Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk
 Hyper articles en ligne, een Franse website voor het delen van wetenschappelijke artikelen en voorpublicaties
 De Hal (Paramaribo), een expositiecentrum in Paramaribo
HAL Allergy, Nederlands biofarmaceutisch bedrijf